Paul Thomas är namnet eller pseudonymen på flera personer.

Paul Thomas, basist, se Paul Thomas (basist)
Paul Thomas, sedan 1980-talet aktiv inom pornografin, se Paul Thomas (pornografi)